Музей Прованса () — это музей, созданный в Марселе в 2013 г. 'Фондом Regards de Provence' в бывшей санитарной станции порта Марсель.

Коллекция 
Коллекция музея создана на основе частных собраний меценатов и состоит из 850 произведений искусства от Нового времени до современности, объединённых для расширения культурного наследия Марселя, Прованса и Средиземноморья.

Галерея

Примечания 

Музеи Марселя
Музеи Франции